Diplurus is een geslacht van uitgestorven coelacanthide vissen met vlezige ledematen die behoren tot de onderorde Latimerioidei (soms tot de familie Mawsoniidae).

De geslachtsnaam betekent 'dubbele staart'. Er zijn twee soorten: Diplurus longicaudatus en Diplurus newarki.

Fossielen van Diplurus zijn alleen ontdekt in het Laat-Trias (Norien en Rhaetien) van de Verenigde Staten. Ze zijn gedateerd rond −220 tot −205 miljoen jaar geleden). Het geslacht Diplurus wordt beschouwd als de zustergroep van Libys.

Uitgestorven vissen
Coelacanthiformes